

Sigle 
 The Games Machine  – rivista mensile dedicata ai videogiochi

Codici 
 TGM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Târgu Mureș, Târgu Mureș (Romania)

Altro 
 TGM  – casa motociclistica italiana
 TGM – acronimo per "traffico giornaliero medio" (numero di veicoli al giorno in una data sezione di strada)
 TGM  – linea ferroviaria tunisina che unisce la capitale Tunisi con La Marsa.